Jacob Dahl kan syfta på:

Jacob Dahl (1770–1819), godsägare, bruksägare och köpman i Göteborg
Jacob Dahl (1821–1888), svensk affärsman och riksdagsman
Jákup Dahl (1878–1944), färöisk präst och bibelöversättare